

Patronyme 

 Enki Bilal (1951-), dessinateur et réalisateur de cinéma ;
 Cheb Bilal (1966-), chanteur de raï algérien.

Pseudonyme 

 Bilal (1979-), chanteur soul américain ;
Bilal (1983-), chanteur tzigane du Liban.

Prénom 
Bilal est un prénom.
 Bilal, compagnon de Mahomet et premier muezzin de l'islam

Toponyme 

 Bilal, commune du Darfour ;
 Bilal, ville du Pakistan.

Homonymie de patronyme